Renevier est le nom de plusieurs personnalités :

Eugène Renevier (1831-1906), géologue suisse
Julien Renevier (1847-1907), peintre suisse, brillant aquarelliste.
Michel Renevier, maire de Charcenne, département de la Haute-Saône
Raoul Renevier, acteur français
 jean pierre Renevier, Lieutenant-colonel du  du train (1982-1984)

Homonymie de patronyme